

Sigle 
 Citomegalovirus  – virus della famiglia degli Herpesviridae
 Commissione medica di verifica  – organo delle Direzioni provinciali dei servizi vari

Cinema 
 CMV Produzione Cinematografica – casa di produzioni cinematografiche con sede a Roma

Codici 
 CMV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coromandel (Nuova Zelanda)

Altro 
 cmv – contrazione di "come va?" in uso nelle chat